Beaumé – comune francese del dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 La Beaume – comune francese del dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
 La Haute-Beaume – comune francese del dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra